Those of the Unlight е втори студиен албум на блек метъл групата Marduk. Преиздаден през 2006 г. от Regain Records, с включени видеота на три песни, изпълнени на живо на 12 август 1993 г. Албумът е последния с Йоаким Гьотберг като барабанист, от следващите записи той се заема с вокалите. Burn My Coffin първоначално е заглавие от албума на Mayhem De Mysteriis Dom Sathanas, но Пер Ингве Олин го променя преди да умре, и Marduk взима името.

Състав 
 Йоаким Гьотберг – барабани, вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Магнъс „Диво“ Андерсон – китара
 Роджър „Боги“ Свенсон – бас

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 1993 година